Standard steht für:

 Standard, vereinheitlichte Art und Weise, etwas durchzuführen oder zu beschreiben
 Standard (Ökonomie), Übereinkunft zur Lösung periodisch auftretender Probleme
 Standard (Einheit), Volumenmaß für Holz
 Standard im Tanzsport, siehe Standardtänze
 Standard im Jazz, siehe Jazzstandard
 Standard im Fußball, siehe Standardsituation
 Russian Standard (Wodka), russische Wodkamarke
 Franklin Standard (Franklin Standard Johnson; * 1949), kubanischer Basketballspieler

Werktitel:
 Evening Standard, kurz The Standard, englische Zeitung (ab 1827)
 Der Standard, österreichische Tageszeitung (ab 1988)
 Standard (Lied), Lied des deutschen Produzententeams KitschKrieg (2018)

Unternehmen:
 Standard Automobil, deutscher Automobilhersteller
 Standard-Fahrzeugfabrik (1926–1996), siehe Gutbrod (Unternehmen)
 Standard Elektrik Lorenz, deutsches Elektronik-Unternehmen

 Standard, Markenname des US-amerikanischen Automobilherstellers Boston Automobile Company
 Standard Car Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard Engineering Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard Gas Electric Power Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Standard Motor Construction Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard Motor Corporation, taiwanesischer Hersteller von Motorrollern
 Standard Motor Products of India, indischer Automobilhersteller
 Standard Motor Vehicle Company (Kalifornien), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard Motor Vehicle Company (New Jersey), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard Oil Company, US-amerikanisches Erdölraffinerie-Unternehmen
 Standard Steel Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard-Triumph (Eire), irisches Montagewerk für Automobile
 Fabbrica Automobili Standard, italienischer Automobilhersteller

Standard ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Standard (Alabama)
 Standard (Illinois)
 Standard (Indiana)
 Standard (Kalifornien)
 Standard (Louisiana)
 Standard (Maryland)
 Standard (Pennsylvania)
 Standard (West Virginia)
 Standard City, Illinois

in Kanada:
 Standard (Alberta)

Siehe auch:
 The Standard
 De Standaard, belgische Tageszeitung
 De Standaard (Niederlande)
 Standart